Амикам Балшан (, , род. 3 мая 1948) — израильский шахматист, мастер ФИДЕ.

Победитель юношеского чемпионата Израиля 1965 г.

Участник чемпионата Израиля 1969 / 70 гг.

В составе сборной Израиля участник шахматной олимпиады 1972 г. (индивидуальная серебряная медаль среди первых запасных участников), командного чемпионата Европы 1980 г., командных чемпионатов мира среди студентов (1968, 1969, 1970, 1971, 1972 и 1974 гг.; в 1968 г. завоевал индивидуальную золотую медаль на 4-й доске).

Победитель международного турнира в Рамат-ха-Шароне (1979 г.; разделил 1—2 места с Я. И. Муреем).

Участник юниорского чемпионата мира 1967 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Балшана в базе Chessgames
 Личная карточка А. Балшана на сайте 365Chess

 Шахматисты Израиля
 Шахматисты XX века
 Участники шахматных олимпиад
 Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
 Мастера ФИДЕ по шахматам